Saure Gurke ist:

 eine eingelegte Gurke, siehe Salzgurke und Gewürzgurke
 ein Fruchtgummiprodukt von Haribo
 eine Auszeichnung des Medienfrauentreffens für als frauenfeindlich eingestufte Fernsehbeiträge, siehe Saure Gurke (Auszeichnung)

Siehe auch: Sauregurkenzeit